А́скинская пеще́ра, или Аскынская пещера (), или Аскынская ледяная пещера — крупная полость Южного Урала мешкообразного типа. Является памятником природы регионального значения. С 2017 года вход в пещеру ограничен, пещера была передана в аренду Русскому географическому обществу для восстановления микроклимата и сохранения ледниковых реликтов.

Расположение 
Расположена в долине ручья Каранъюрт (левый приток реки Скимка) на восточном склоне хребта Улутау, в двух километрах от д. Солонцы (Аскино) Архангельского района Башкортостана.

Описание 

Пещера представляет собой большой зал длиной 104 метра, максимальной шириной 61 метр, а высота пещеры достигает 26 м. Пол зала почти весь занят ледником. Крутой спуск в зал от входа в пещеру покрыт льдом на глубину около 20 м. В пещере находятся гигантские ледяные сталагмиты, достигающие высоты 8—11 м, диаметр в основании до 5 м. В пещере круглый год держится температура ниже 0 °C.

Пещера карстовая, образовалась в известняковых отложениях девона и карбона. Вход расположен на высоте около 70 м над уровнем реки М. Аскын. Температура в пещере − 4 °C.

С 2018 года пещера и территория вокруг нее благоустроена, имеется гостевой дом, оборудован деревянной лестницей спуск ко входу пещеры, на маршруте следования к пещере наведены деревянные мостки и построены два деревянных павильона для отдыха.

См. также 
 Идрисовская пещера
 Лаклинская пещера
 Пропащая Яма
 Салаватская пещера
 Шульган-Таш

Примечания

Ссылки 
 
 

Памятники природы Башкортостана
Пещеры Башкортостана
Геологические памятники природы
Геоморфологические памятники природы